За́падная аллея — аллея на Каменном острове в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Средней аллеи до набережной реки Малой Невки.

История 
Первоначально с 1909 года называлась Театральная аллея, по находящемуся поблизости Каменноостровскому театру.
 
Современное название Западная аллея известно с 1939 года.

Достопримечательности 
 Парк «Тихий отдых» 
 Государственная резиденция «К-1»
 Государственная резиденция «К-2»
 Дом Мертенса (дом 1/2)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Каменный остров